Сидзуока:
 Сидзуока (город) — город в Японии.
 Сидзуока (префектура) — префектура в Японии.